Bekaa-völgy
 Bekaa kormányzóság